Barés — grupo indígena que habita o Noroeste do estado brasileiro do Amazonas
Bares (Mañón) — localidade e paróquia da Galiza, Espanha
Bar (unidade) — unidade de pressão
Bar (estabelecimento) — estabelecimento comercial

Desambiguações de topônimos